Jacques de Bourbon (1315-1362), comte de La Marche, tué à la bataille de Brignais.
 Jacques de Bourbon (1346-1417), seigneur de Préaux, fils du précédent.
 Jacques de Bourbon (1391-1429), seigneur de Préaux, fils du précédent.
 Jacques de Bourbon (1370-1438), roi consort de Naples de 1415 à 1419, comte de la Marche et de Castres de 1393 à 1438.
 Jacques de Bourbon (1466-1537), grand prieur de Saint Jean de Jérusalem en France.
 Jacques de Bourbon (1445-1468), chevalier de la Toison d'or, fils de Charles , duc de Bourbon et d'Auvergne, et d'Agnès de Bourgogne (1407-1476).
 Jacques de Bourbon (1424-1481), seigneur de Carency.
 Jacques de Bourbon († 1639), seigneur de Pontenx.
 Jacques de Bourbon (1870-1931), « duc d'Anjou et de Madrid ».
 Jacques de Bourbon devenu Jacques Henri de Bourbon (1908-1975), « duc d'Anjou et de Ségovie ».
 Jacques de Bourbon (1912-2001), baron de Busset.
Homonymie capétienne